El nombre David James puede referirse a:

 David James: un actor teatral británico nacido en 1839.

 David James Archuleta: un cantante y compositor estadounidense de origen hondureño.

 David James Elliott: un actor canadiense protagonista de la serie televisiva JAG.

 David James Gardiner Rose: un abogado y político británico, perteneciente a la nobleza.

 David James McAllister: un político alemán miembro de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania.

 David Benjamin James: un futbolista inglés.